Jiles ist der Familienname folgender Personen:

 Paulette Jiles (* 1943), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Giles